Hell on Earth Part V — двойной DVD рок-группы Manowar, вышедший 27 ноября 2009 года.

Обложка для альбома сделана известным художником Кеном Келли. На оригинальной обложке грудь девушки закрыта змеёй. Обложку можно перевернуть. На обратной стороне обложки грудь девушки ничто не закрывает. «Hell on Earth Part V» создавался пять лет.  При съёмках использовались вертолеты, операторские краны, стационарные камеры и ручные HD-камеры.

В DVD входят записи с европейского тура «Demons, Dragons & Warriors» 2007 года, записи с тура «Death to Infidels» 2009 года из Финляндии, Франции, Испании, Румынии, Норвегии, Германии и России, записи 2005 года из Турции, Испании, Чехии, США и Канады и запись 2007 года в Греции. Материалы из России были сняты на концерте 24 июля 2009 года в Москве в Зелёном театре ЦКПиО им. М. Горького. На втором диске так же присутствует небольшой фрагмент с концерта 7 апреля 2007 в Москве в ДС Лужники.

Полная по длительности версия «Hail and Kill», снятая во время грозы в Стамбуле в Крепости Семи Башен () также включена в DVD.

Единственная композиция на которой присутствуют материалы из России — «Let The Gods Decide». Большая часть видео и звук на ней из концерта в Германии. Из России на ней лишь видео зрителей. Фанатов из России легко отличить по бумажным браслетам, которые надевались на входе. Красный цвет браслетов означает «фэн-зона».

Содержание диска 
 DVD 1
 Introduction
 Loki God Of Fire — Opening Sequence
 Hand Of Doom — Норвегия 2009
 Die For Metal — Германия 2007
 Turkey
 Hail And Kill — Турция 2005
 Spain 2005
 Sleipnir — Испания 2009
 North America 2005
 Thunder In The Sky — Magic Circle Festival III, Германия 2009
 MANOWAR Rehearsal, Fans And Beer
 Mountains — Германия 2007
 Call To Arms — Финляндия 2009
 Gloves Of Metal — Германия 2007
 Греция 2007
 Let The Gods Decide — Россия/Германия 2009
 Чехия 2005—2007
 The Ascension — Чехия 2005
 Kings Of Kings — Чехия 2005
 Германия 2007—2009
 God Or Man — Magic Circle Festival III, Германия 2009
 Father — Magic Circle Festival III, Германия 2009
 Loki God Of Fire — Румыния 2009
 Demons, Dragons And Warriors Tour Documentary 2007
 Sons Of Odin — Германия 2007
 Glory, Majesty, Unity — Германия 2007
 Gods Of War — Германия 2007
 Army Of The Dead Part II — Германия 2007
 Odin — Германия 2007
 Hymn Of The Immortal Warrior — Германия 2007
 End Credits
 Immeasurable Punishment

DVD 2
 Die For Metal Music Video
 The Crown And The Ring — Франция 2009
 The Ascension Orchestral Rehearsal — Чехия 2005
 Gods Of War Album Documentary
 Bulgarian Building
 MANOWAR Cafe
 Asgard Saga Documentary
 Father Documentary
 Highlights From The Death To Infidels Tour 2009
 Magic Circle Festival III Documentary
 Metal Moments

Примечания

Ссылки 
 Новость о выходе DVD на manowar.com
 Новость о DVD на darkside.ru  — есть ролик с Нилом Джонсоном

Manowar